N77 peut faire référence à :
 HMS Tetrarch (N77), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Nokia N77, un smartphone de la marque finlandaise Nokia ;
 , diverses routes dans le monde ;
 Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs, d’après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres